Canossa – comune della provincia di Reggio Emilia
 Canossa – frazione di Mulazzo in provincia di Massa-Carrara
Canossa – nome con cui erano conosciuti i membri più illustri della famiglia longobarda degli Attoni
Di Canossa - nobile famiglia di Verona
Canossa – miniserie televisiva del 1974

Persone
 Bonifacio da Canossa – politico italiano
 Bonifacio di Canossa – padre di Matilde
 Caterina Canossa – incisore italiana
 Donizone di Canossa – monaco cristiano e biografo italiano
 Guido di Canossa – nobile e politico italiano
 Ludovico di Canossa – vescovo cattolico italiano
 Luigi di Canossa – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Maddalena di Canossa – marchesa e santa italiana, fondatrice dei Canossiani e delle Canossiane 
 Matilde di Canossa – contessa del XII secolo
 Prangarda di Canossa – nobildonna italiana
 Tedaldo di Canossa – nobile italiano

Pagine correlate 
 Canosa
 Palazzo Canossa
 Andare a Canossa
 Umiliazione di Canossa